Slaag kan verwijzen naar:
 het slaan, met fysieke slagen, zoals in een pak slaag
 een verbogen vorm van het werkwoord slagen, succes boeken
 De Slaag, een klein waterschap in de intussen in Amersfoort opgenomen gemeente  Hoogland